Ки́ев-3

 Киев-3 — марка советского троллейбуса.
 Киев-3 — советский фотоаппарат.

См. также 
 Киев (значения)